Бо́веда-дель-Ри́о-Альма́р () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Пеньяранда. Занимает площадь 23,01 км². Население — 261 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 45 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саламанки